Орехана () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 21 км². Население — 77 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 41 км.

История 
Город основан в 1240 году.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сеговии